The Strange Death of Liberal England steht für:

 The Strange Death of Liberal England (Buch), ein 1935 erschienenes Buch von George Dangerfield, in dem er sich mit dem Niedergang der Liberalen Partei in Großbritannien auseinandersetzt.
 The Strange Death of Liberal England (Rockband), eine englische Rockband aus Portsmouth.